Adolf Tobler ist der Name folgender Personen:

* Adolf Tobler (1835–1910), Schweizer Romanist
 Adolf Tobler (Leichtathlet), Schweizer Leichtathlet
 Adolf Tobler (Sportschütze) (1865–1960), Schweizer Sportschütze